Kompozycja – termin może oznaczać jedno z następujących pojęć:
 kompozycja – w literaturze,
 kompozycja – w muzyce,
 kompozycja – w plastyce, i sztuce,
 kompozycja  – w matematyce i programowaniu funkcyjnym, inaczej składanie funkcji,
 kompozycja – w programowaniu obiektowym,
 kompozycja – inaczej skórka lub motyw,
 kompozycja – w grafice komputerowej.

Przypisy